Termin LPLA ima više značenja.

 Lipoat—protein ligaza, enzim
 Lajes Fild, portugalska vojna baza